KCS est un sigle qui peut désigner :
 Kansas City Southern Railway, un holding contrôlant de nombreux chemins de fer et compagnies en relation avec le ferroviaire ;
 Knowledge-centered support, une méthodologie et un ensemble de pratiques et de processus qui se focalise sur la connaissance en tant qu'actif important pour les organisations de soutien technique et de service à la clientèle.